Mjelde:
 Mjelde, une localité du comté de Troms, Norvège

Nom de famille 
  (* 1984), un footballeur norvégien, frère de Maren Mjelde 
 Maren Mjelde (* 1989), une footballeuse norvégienne
 Mons Ivar Mjelde (1967, Osterøy), un joueur de football norvégien 

Homonymie de patronyme norvégien